Název Pecínov mají dvě sídla:
 Pecínov (Struhařov), část obce Struhařov v okrese Benešov
 Pecínov (Nové Strašecí), část města Nové Strašecí v okrese Rakovník